Pierre Jacques du Bousquet d'Argence, officier français de la Révolution et de l'Empire,
 Gaston Du Bousquet, ingénieur français, concepteur de locomotives à vapeur.